I'm Alive kan syfta på:

 I'm Alive (album av Jackson Browne) – ett album av Jackson Browne
 I'm Alive (sång av Alice Cooper) –  en sång av Alice Cooper från musikalbumet Zipper Catches Skin
 I'm Alive (Céline Dion-låt) – en singel från 2002 av Céline Dion, från albumet A New Day Has Come
 I'm Alive (Disturbed-låt) – en sång av Disturbed från musikalbumet Ten Thousand Fists
 I'm Alive (Electric Light Orchestra-låt) – en sång av Electric Light Orchestra från musikalbumet Xanadu
 I'm Alive (låt av Elhaida Dani) – en albansk låt framförd av Elhaida Dani i Eurovision Song Contest 2015
 I'm Alive (låt av The Hollies) – en brittisk #1-singel av The Hollies från 1965
 I'm Alive (sång av Heather Nova) – en sång av Heather Nova från musikalbumet Siren
 I'm Alive (en sång av Helloween) – en sång av Helloween från musikalbumet Keeper of the Seven Keys, Part 1
 I'm Alive (en sång av Tommy James) – en sång av Tommy James & The Shondells
 I'm Alive (en sång av 999) – en sång av 999 från musikalbumet 999